Frankfort Commercial Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Frankfort Commercial Historic District (Frankfort, Indiana), NRHP-ID: 98001055
 Frankfort Commercial Historic District (Frankfort, Kentucky), NRHP-ID: 79000986